

События 
 В Риме консулы не избирались.
 374/373 — Афинский архонт-эпоним Сократид.
 Заключение мирного договора между Афинами и Спартой, по которому Спарта вынуждена официально признать второй Афинский морской союз.
 Ясон, тиран Фер, избирается фессалийским тагом.
 Провал персидского нашествия на Египет. Упорная оборона Пелусия.

Скончались 
 Евагор (потомок Евагора I) — царь Саламина, сатрап Персии в одной из провинций.

См. также